Karakol (Begriff aus den Turksprachen mit der Bedeutung: „schwarzer See“, „schwarzer Arm“) bezeichnet:

Stehende Gewässer:
 Karakol (See), See im Westen Chinas

Fließewässer:
 Karakol (Kökömeren) (auch Westlicher Karakol), linker Quellfluss des Kökömeren in Kirgisistan
 Karakol (Kotschkor) (auch Östlicher Karakol), linker Quellfluss des Kotschkor in Kirgisistan
 Karakol (Sassykköl), Zufluss des Sassykkölsees in Kasachstan
 Karakol (Talas), rechter Quellfluss des Talas in Kirgisistan
 Karakol (Yssykköl), Zufluss des Yssykkölsees in Kirgisistan

Orte:
 Karakol, Stadt in Kirgisistan
 Karakol (Famagusta), Stadtteil von Famagusta

Siehe auch:
 Karakul
 Karaköl (Begriffsklärung)
 Karagöl